Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  de chasseurs (Allemagne) 
  d'infanterie (Allemagne)
  d'infanterie légère (Allemagne)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie territoriale (France)